Борковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Демидовском районе Смоленской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Жеруны.

Географические данные 
 Общая площадь: 465,15 км²
 Расположение: северная часть Демидовского района
 Граничит:
 на севере — с Тверской областью 
 на востоке — с Духовщинским районом  
 на юго-востоке — с  Слободским сельским поселением 
 на юго-западе— с Баклановским сельским поселением  
 на западе — с  Велижским районом 

 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Пржевальское — Евсеевка.
 Крупная река: Ельша. Поселение находится на территории национального парка Смоленское поозёрье.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 28 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Дмитриев Сергей Викторович .

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации
Сведения на сайте района

Муниципальные образования Демидовского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области